Фламинго () — род птиц из семейства фламинговых отряда фламингообразных:

Топонимы 

 Фламинго — город в округе Монро, Флорида, США.
 Фламинго — город-призрак в округе Монро, Флорида, США.

Персоны 

 Фламинго — псевдоним разведчика А. П. Демьянова.
 Фламинго — один из псевдонимов рестлера Рейвена (настоящее имя Скотт Энтони Леви).
 Фламинго, Райан (род. 2002) — нидерландский футболист, защитник.

Прочее 

 «Фламинго» — название серии служебно-вспомогательных катеров под общим проектным номером 1415.
 Международный аэропорт Фламинго — аэропорт, расположенный на острове Бонайре, Королевство Нидерланды.
 Фламинго — отель-казино в Лас-Вегасе, штат Невада, США.
 Фламинго — историческое название созвездия Журавль.
 Книга "Отель «Фламинго»"  Автор — Алекс Милвэй

См. также 

 «Капитан Фламинго» — мультсериал, впервые выпущенный канадской компанией «Heroic Film Company» в 2006 году.
 «Фламинго, розовая птица» — советская драма 1972 года производства киностудии Азербайджанфильм.
 «Розовые фламинго» — американская трансгрессивная криминальная гротескная комедия 1972 года.